Nazwę USS „Octopus” (SS-9) nosił amerykański okręt podwodny. W służbie w latach 1908-1919. Przemianowany na USS C-1 (SS-9) w 1911 roku.
 Nazwę USS „Octopus” nosił fikcyjny amerykański okręt z okresu II wojny światowej opisany w powieści Edwarda L. Beacha Run Silent, Run Deep.

Octopus